Kluger:
 Haim (Heinz) Kluger
 Jean Kluger
 Jerzy Kluger (de)

 Toyota Kluger